Byfuglien ist der Familienname folgender Personen:

 Dustin Byfuglien (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Helga Haugland Byfuglien (* 1950),  Bischöfin in Norwegen